Юлдыбаевский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Юлдыбаевский сельсовет — в Зилаирском районе,
 Юлдыбаевский сельсовет — в Кугарчинском районе.